Die Saison 2006/07 der Oberliga Westfalen war die 29. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die 13. als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der SC Verl mit 13 Punkten Vorsprung auf die Amateure des FC Schalke 04.

Die Abstiegsränge belegten die SG Wattenscheid 09, die SpVg Emsdetten 05 und der VfB Hüls. Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen der SV Schermbeck und die TSG Sprockhövel jeweils als Staffelsieger sowie der SC Wiedenbrück 2000 und die DJK Germania Gladbeck jeweils als Vizemeister auf.

Der Torschützenkönig wurde Julian Lüttmann von den Sportfreunden Lotte mit 24 Toren.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2006/07 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die Absteiger aus der Regionalliga Nord 2005/06
 Preußen Münster
 SG Wattenscheid 09
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2005/06:
 SC Verl
 FC Gütersloh 2000
 FC Schalke 04 II
 Sportfreunde Lotte
 VfL Bochum II
 VfB Hüls
 Westfalia Herne  
 SpVg Emsdetten 05
 Arminia Bielefeld II  
 LR Ahlen II
 Delbrücker SC  
 SV Lippstadt 08
 FC Eintracht Rheine
 SpVgg Erkenschwick
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 2005/06:
 Hammer SpVg (Staffel 1)
 Sportfreunde Oestrich-Iserlohn (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Verbandsliga-Staffeln. Das Spiel sollte am 10. Juni 2007 in Lünen zwischen dem SC Wiedenbrück 2000 und Germania Gladbeck stattfinden. Da jedoch keine westfälische Mannschaft aus der Regionalliga Nord abstieg und eine aufstieg konnten beide Vizemeister in die Oberliga aufsteigen. Das Aufstiegsspiel wurde abgesetzt.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 2006/07 bei Westfalenkick.de
 Oberliga Westfalen 2006/07 bei kicker.de

2006
Fußballsaison 2006/07